Класи () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Класи, Йорди (род. 1991) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Фейенорд» и сборной Нидерландов.
 Класи-э-Тьерре — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.